Djougou kan syfta på följande:
 Djougou, stad i Benin
 Djougou (kommun), Benin
 Cavally, flod i Guinea och Elfenbenskusten samt längs Liberias gräns